Il doppio del torneo di tennis WTA Swiss Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Elise Burgin e Betsy Nagelsen che hanno battuto in finale Jenny Byrne e Janine Tremelling 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Elise Burgin /  Betsy Nagelsen (Campionesse)
 Bettina Bunge /  Eva Pfaff (semifinali)
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Marcella Mesker /  Pascale Paradis-Mangon (semifinali)

 Terry Phelps /  Raffaella Reggi-Concato (primo turno)
 Katerina Maleeva /  Manuela Maleeva-Fragniere (secondo turno)
 Catherine Suire /  Adriana Villagran-Reami (primo turno)
 Penny Barg-Mager /  Beth Herr (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1986